Erik Burman eller Eric Burman kan syfta på:

 Eric Burman (1691-1729), professor i astronomi vid Uppsala astronomiska observatorium 1724-1729, Director musices vid Uppsala universitet 1719-1727
 Erik Olof Burman (1845-1929), professor i praktisk och teoretisk filosofi på Uppsala universitet
 Erik "Jerka" Burman (1897-1985), svensk ishockeyspelare, första målskytt för Sveriges herrlandslag i ishockey